Toca kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Toca (ort), Boyacá, 
 Toca (kommun), Boyacá,